

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 14, w tym 11 podstawowych
 Orłowo - część miasta Gdynia
 Orłowo - część miasta Starachowice
 Orłowo – kolonia w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. wąbrzeskim, w gminie Płużnica
 Orłowo – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. inowrocławskim, w gminie Inowrocław 
 Orłowo – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. lipnowskim, w gminie Wielgie 
 Orłowo – wieś w woj. mazowieckim, w pow. makowskim, w gminie Rzewnie 
 Orłowo – wieś w woj. mazowieckim, w pow. sierpeckim, w gminie Zawidz
 Orłowo – wieś w woj. podlaskim, w pow. suwalskim, w gminie Bakałarzewo 
 Orłowo – wieś w woj. pomorskim, w pow. nowodworskim, w gminie Nowy Dwór Gdański 
 Orłowo – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. giżyckim, w gminie Wydminy 
 Orłowo – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. nidzickim, w gminie Nidzica 
 Orłowo - część wsi Bagno w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. nowomiejskim, w gminie Nowe Miasto Lubawskie
 Orłowo – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. piskim, w gminie Biała Piska
 Orłowo – osada w woj. wielkopolskim, w pow. obornickim, w gminie Ryczywół

Kolej 
 Orłowo – zlikwidowana stacja kolejowa w Orłowie, w powiecie giżyckim, w województwie warmińsko-mazurskim
 Orłowo – zlikwidowany przystanek kolejowy w Orłowie, w gminie Płużnica, w powiecie wąbrzeskim, w województwie kujawsko-pomorskim, w Polsce

Miejscowości w Bułgarii 
 Orłowo – wieś w Bułgarii, w obwodzie Chaskowo, w gminie Chaskowo
 Orłowo – wieś w Bułgarii, w obwodzie Sliwen, w gminie Koteł

Miejscowości w Rosji 
 Orłowo – wieś w osiedlu wiejskim Titowszczinskoje rejonu diemidowskiego w obwodzie smoleńskim

Zobacz też 
 Orłów, Orłówka, Orłówko, Orłów-Kolonia, Orłów-Parcel